De Olympische Spelen van 2008 vonden plaats in de Chinese hoofdstad Peking. Een van de sporten op de spelen was tennis. Het mannenenkelspel vond plaats van 10 tot en met 17 augustus 2008.

Omdat het de Olympische Spelen waren, werden de zilveren en gouden medaille uitgereikt in de grote finale. De bronzen medaille werd uitgereikt na een duel tussen de twee verliezende halvefinalisten.

Dag per dag

10 augustus 
Op de eerste dag van het onderdeel tennis werden enkele wedstrijden afgelast door de regen. Wel konden Fernando González en de Amerikaan James Blake hun wedstrijd afmaken en zo een plaats in de tweede ronde verwerven

11 augustus 
Op 11 augustus werd de eerste ronde bij de mannen afgerond. Opmerkelijk is dat van de 4 Spaanse deelnemers er maar 1 meer overblijft na de eerste ronde, namelijk Rafael Nadal. Verder won Olivier Rochus zijn wedstrijd en verloor Steve Darcis van Nicolás Massú. Roger Federer won zijn wedstrijd vrij makkelijk. Andy Murray verloor al in de eerste ronde.

12 augustus 
Olivier Rochus stoot door naar de achtste finales door Janko Tipsarević te verslaan. Ollie won de eerste set in een tie-break en stond 2-3 achter in de tweede set maar toen sloeg Tipsarević zijn voet om waardoor hij moest opgeven. Ook Nicolás Massú zal zijn medaille niet verdedigen. Hij verloor al in de tweede ronde. Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Đoković stoten vlot door naar de achtste finales. Stanislas Wawrinka verloor dan weer van de Duitser Jürgen Melzer.

13 augustus 
Rafael Nadal verslaat de Rus Andreev in 2 sets en gaat hierdoor als tweede speler door naar de kwartfinales. In de kwartfinale ontmoet Nadal de Oostenrijker Melzer.
Ook Novak Đoković gaat door naar de kwartfinales. Hij zette Joezjny aan de kant. Federer, Mathieu en González gaan ook door.

14 augustus 
Net als bij de vrouwen raken de mannen een topper kwijt. Roger Federer verloor in 2 sets van de Amerikaan James Blake. Ook de twee resterende Franse spelers verliezen hun wedstrijden. Monfils werd geklopt door Đoković in 3 sets en Mathieu door González in 2 sets. Rafael Nadal won vlot van de Oostenrijker Melzer.

15 augustus 
In de eerste halve finale moesten Fernando González en James Blake het tegen elkaar opnemen. De eerste set werd gewonnen door Blake maar in de tweede set kon González terugkomen en deze alsnog winnen. Ook in set 3 gingen de mannen gelijk op maar Gonzalez kon breken en won met 11-9.

De tweede halve finale was tussen de nrs. 2 en 3 van de wereld: Novak Đoković en Rafael Nadal. Nadal won de eerste set met 6-4 maar kon maar 1 game pakken in set 2. Đoković won set 2 dus met 6-1. In set 3 gingen de twee gelijk op maar toen Nadal een matchpunt kreeg maakte Đoković een slechte smash waardoor de bal buiten was. Nadal ontmoet dus in de finale González terwijl de strijd om brons tussen Đoković en Blake zal gaan.

16 augustus 
Finale om het brons: James Blake - Novak Đoković.
Novak Đoković won de eerste set vlot van Blake met 6-3. In de tweede set ging het gelijk op maar bij 6-5 in het voordeel van Blake kon Đoković nog een tie-break afdwingen. Đoković won die tie-break met 7-4 en wint dus brons.

17 augustus 
Finale om het goud en zilver: Fernando González - Rafael Nadal. In de eerste set kan González niet goed mee en Rafael Nadal wint de eerste set vlot met 6-3. In de tweede set gaat het gelijk op wat leidde tot een tie-break. In de tie-break komt González er weinig aan te pas en Nadal wint ook set 2 met 7-6(2). In de derde set rekt González nog wat tijd maar Nadal maakt het af met 6-3 en wordt daarmee olympisch kampioen.

Aantal deelnemers naar land

ATP-punten

Toernooischema

Legenda 
A = Alternatief
INV = Invitatie
DSQ = Gediskwalificeerd
R = Gestopt / opgegeven
W/O = Walk-over

Eindfase

Bronzen medaille

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Uitslagen mannenenkelspel

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2008